Rands ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rands (Idaho)
 Rands (Iowa)
 Rands (Maine)

Personen:

 Bernard Rands (* 1934), britisch-amerikanischer Komponist

Unternehmen:
 Rands Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller